

Geografia
 França – parrocchia civile del Portogallo, situata nel comune di Bragança

Persone
 Anderson França Varejão – cestista brasiliano
 David França Oliveira e Silva – ex calciatore brasiliano
 Dudu França - cantante e attore brasiliano
 Françoaldo Sena de Souza, noto come França (1976) – ex calciatore brasiliano
 Welington Wildy Muniz dos Santos, noto come França (1991) – calciatore brasiliano
 Felipe França – nuotatore brasiliano
 Francisco de Assis França, noto come Chico Science – cantante e compositore brasiliano
 Gabriel Costa França – calciatore brasiliano
 Gustavo França Borges – ex nuotatore brasiliano
 José França – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Jymmy Dougllas França – ex calciatore brasiliano
 Larissa França – giocatrice di beach volley brasiliana
 Lucas França – calciatore brasiliano
 Marcos da Silva França – calciatore brasiliano
 Matheus França Silva, noto come Matheuzinho – calciatore brasiliano
 Rafael França Bezerra, noto come Rafael Rato – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Rodrigo Nascimento França, noto come Rodrigo Becão – calciatore brasiliano
 Sandro França Varejão – ex cestista brasiliano